Die Communauté urbaine du Grand Reims ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté urbaine im Département Marne in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 143 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Reims.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Reims Métropole,
 Communauté de communes de la Vallée de la Suippe,
 Communauté de communes des Rives de la Suippe,
 Communauté de communes Beine-Bourgogne,
 Communauté de communes du Nord Champenois,
 Communauté de communes Fismes Ardre et Vesle,
 Communauté de communes Champagne Vesle und
 Communauté de communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims.
Gleichzeitig traten 18 Gemeinden der aufgelassenen Communauté de communes Ardre et Châtillonnais dem hiesigen Verband bei.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Grand Reims
Gemeindeverband im Département Marne
Gegründet 2017